Неизвестные — многозначный термин:
 Неизвестные — группа из двух небольших островов в Восточно-Сибирском море;
 Неизвестные — группа озёр в Томской области;
 Неизвестные — группа островов в озере Таймыр.

См. также